Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1969./70. je treći put zaredom osvojila ekipa Lokomotiva iz Zagreba.

Savezna liga

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977. 

1969-70